Скрытоглав двухлинейный () — вид  из подсемейства .

Описание 
Жук длиной от 2,3 до 3 мм. Тело чёрное, лапки, надкрылья и края переднеспинки желтоватые, шовная и срединная продольные полосы на каждом надкрылье черные, иногда переднеспинка с 2 желтыми пятнами перед основание.

Экология и местообитания 
Взрослые жуки питаются пыльцой следующих растений: полынь (Artemisia), нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare), ромашка (Matricaria), калистегия (Calystegia), язвенник многолистный (Anthyllis vulneraria), лимониюм (Limonium) и ива (Salix). Личинки питаются листьями хризантемы (Chrysanthemum).

Ссылки 
 BioImages: The Virtual Field-Guide (UK) Cryptocephalus bilineatus (L., 1767) (a leaf beetle)
 bioaltai-sayan.asu.ru Cryptocephalus bilineatus Linnaeus, 1767.

Примечания 

Скрытоглавы
Животные, описанные в 1767 году